Ferran Pujalte i Camarasa (Barcelona, 1963), entrenador i exjugador d'hoquei patins
 Ferran Pujalte i Vilanova (Palma, 1961-2007), historiador